Stanisław Myśliński  (ur. 1920) – polski pisarz
 Stanisław Myśliński (1933–2021) – polski harcerz, bankowiec i działacz regionalny

Przypisy